El hombre que se quiso matar se puede referir a:
 El hombre que se quiso matar (1929), novela de Wenceslao Fernández Flórez.
 El hombre que se quiso matar (1942), película española basada en la novela.
 El hombre que se quiso matar (1970), película española remake de la anterior.